Jahnsberg steht für die folgenden Erhebungen
 Jahnsberg (Östliche Oberlausitz) (352 m), Östliche Oberlausitz, Sachsen
 Jahnsberg (Nuthetal) (45,5 m), Gemeinde Nuthetal, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg